Брюховецкая — многозначный термин. 

 Брюховецкая — станица в Краснодарском крае.
 Брюховецкая — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 Брюховецкая, Дарья Дмитриевна (урождённая — Долгорукова; 1639—1669) — жена украинского гетмана Ивана Брюховецкого.

См. также 
 Брюховецкий